Stati Uniti d'America
Fostoria – città della Contea di Clay, Iowa
Fostoria – città della Contea di Seneca, Ohio